Jirák je české příjmení:

 Alois Jirák (1848-1907) – český katolický duchovní
 František Jirák (1913–1998) – český architekt
 Jan Jirák (* 1958) – český mediální teoretik, publicista a překladatel, vš. profesor
 Karel Boleslav Jirák (1891–1972) – český hudební skladatel a pedagog
 Maxmilián Jirák (1913–???) – český a československý politik KSČ z Liberecka, poslanec FS za normalizace
 Olga Jiráková (* 1934) – česká sopranistka, koncertní pěvkyně a hudební pedagožka
 Ota Jirák (* 1949) – český herec a moderátor

Externí odkazy